Световното първенство по снукър през 2007 г. се провежда в Театър Крусибъл, Шефилд от 21 април до 7 май.

Парични награди 
 Победител: £220 000
 Финалист: £110 000
 Загубил на полуфинал: £42 000
 Загубил на четвъртфинал: £22 000
 Загубил на осминафинал: £14 000
 Загубил в първи кръг: £10 600
 Загубил в последния кръг на квалификациите: £7400
 Загубил в предпоследния кръг на квалификациите: £4500
 Най-голям брейк на телевизионна маса: £10 000
 Най-голям брейк: £1000
 Максимален брейк на нетелевизионна маса: £5000
 Максимален брейк на телевизионна маса: £147 000

Резултати

Значими моменти 
 Защитаващият световната си титла от 2006 г. Греъм Дот отпада в първи кръг на състезанието със 7 на 10 фрейма от Иан МакКълох.
 Втората титла за Джон Хигинс идва цели 9 години след първата, което е най-големият период между световни титли след съименникът му Алекс Хигинс и най-големия период между две титли от световното в Крусибъл.

Сенчъри брейкове 
В рамките на състезанието са поститнати 68 сенчъри брейка, което е равен брой с най-доброто постижение за световното първенство. (Отдолу са записани 63 сенчъри брейка. Не са включени 5 брейка от над 100 точки, постигнати във финалния мач.)

2007